Минерализованная вода — природная вода, содержащая значительную концентрацию растворимых солей (в основном хлорида натрия, а также других солей натрия, кальция и магния). Концентрация соли обычно выражена в мд. Технически минерализованная вода содержит от 30 до 50 граммов соли на литр. Отличается от минеральной воды тем, что проходит искусственную минерализацию — добавление солей.

Более высокую концентрацию солей содержит рапа.

Производство минерализованной воды 
Производство искусственной минеральной воды состоит из нескольких этапов:
 Первый этап включает в себя приготовление индивидуальных растворов солей и смешивания их в определённой последовательности в присутствии диоксида углерода. Концентрация солевых  растворов выражается в соотношении: NaCl — 20%, Na2CO3—12%, СаСl2 и MgCI2 — 9%.  Для того, чтобы ускорить растворение солей используют подогретую до 60-80° С питьевую воду. Искусственную минеральную воду изготавливают  в синхронно-смесительных установках, непрерывно действующих сатураторах или сатураторах периодического действия. Если минерализованную воду готовят в синхронно-смесительных установках, то солевой раствор смешивается аппаратом синхронного действия в требуемых соотношениях с питьевой водой, затем полученный готовый напиток насыщают диоксидом углерода в сатураторе после охлаждения.
 Солевой раствор разбавляют питьевой водой и полученную жидкость интенсивно барботируют в течение 1—2 ч диоксидом углерода. Готовую минерализованную воду разливают по бутылкам.
 Сатуратор заполняют на 3/4 объема охлажденной до 4—6° С питьевой водой, к которой затем добавляют требуемые объемы растворов солей. Затем заполняют сатуратор питьевой водой до 8Д объема, насыщают воду диоксидом углерода и интенсивно перемешивают полученный раствор, периодически открывая кран сатуратора для выпуска воздуха (газа). Барботирование готового раствора осуществляют в течение 40—50 мин, пока давление в сатураторе не достигнет 0,3—0,4 МПа.

Примечания  

Вода
Химия воды
Минералы